Uefa Nations League C 2020/2021 spelades mellan 3 september och 17 november 2020. Nedflyttningskvalet spelades mellan 24 och 29 mars 2022.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Nedflyttningskval

Ranking

Matcher

Moldavien mot Kazakstan

Estland mot Cypern

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Europa
2021 i Europa
Uefa Nations League